Moncada kan som auktorsförkortning betyda:

 Bibiana Moncada
 Milagros Moncada Ferrera

Robotskapade auktorsförkortningar